

Miejscowości w Polsce 
Wg TERYT jest ich 35, w tym 7 podstawowych 
Siedziba gminy
 Rędziny – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, siedziba gminy Rędziny

Pozostałe miejscowości podstawowe
 Rędziny – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra 
 Rędziny – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno 
 Rędziny – kolonia w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno
 Rędziny – osada w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Rędziny – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Szczekociny 
 Rędziny – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia

Części miasta
 Rędziny – część miasta Pilzno
 Rędziny – część miasta Ropczyce
 Rędziny (SIMC  0661167) – część miasta Sędziszów Małopolski
 Rędziny (SIMC 0974950) – część miasta Sędziszów Małopolski 

Części wsi
 Rędziny – część wsi Galewice w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Rędziny – część wsi Wojakowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Iwkowa
 Rędziny – część wsi Polanowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki
 Rędziny – część wsi Wrząsowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Świątniki Górne
 Rędziny – część wsi Chobędza w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza
 Rędziny – część wsi  Szreniawa w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza
 Rędziny – część wsi Dłużec w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Rędziny – przysiółek wsi Wieprz w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wieprz
 Rędziny – część wsi Bodzanów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Rędziny – przysiółek wsi Głowaczowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w  gminie Czarna
 Rędziny – część wsi Grabiny w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w  gminie Czarna
 Rędziny – część wsi Lipiny w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno
 Rędziny – część wsi Strzegocice w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno
 Rędziny – część wsi Bieliny w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Ulanów
 Rędziny – część wsi Bystrzyca w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Iwierzyce
 Rędziny – część wsi Ostrów w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ostrów
 Rędziny – część wsi Niedźwiada w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce
 Rędziny – część wsi Brzeziny w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie
 Rędziny – część wsi Kłyżów w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica
 Rędziny – część wsi Pysznica w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica
 Rędziny – część wsi Pstrągowa w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Czudec
 Rędziny – część wsi Wyżne w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Czudec
 Rędziny – część wsi Zrębice w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Olsztyn
 Rędziny – część wsi  Wierzbica w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica

Zobacz też 
 Rędzina
 Kalina-Rędziny, Rędziny Zbigalskie, Rędziny-Borek, Tempoczów-Rędziny, Uniejów-Rędziny, Rędzin